Rino steht für:

 Rino (Sonico), Ort in der Gemeinde Sonico, Provinz Brescia, Lombardei, Italien
 Rino (Vorname), männlicher Vorname

Fließgewässer:
 Rino (Romna), Nebenfluss der Romna in der Provinz Bergamo, Lombardei, Italien
 Rino (Serio), Nebenfluss des Serio in der Provinz Bergamo, Lombardei, Italien
 Rino (Iseosee), Zufluss zum Iseosee in der Provinz Bergamo, Lombardei, Italien
 Rino (Kanal), seit der Antike bestehender Entwässerungskanal in der Provinz Cremona, Lombardei, Italien

RINO steht als Akronym für:
 Republican In Name Only

Siehe auch:
 Rhino
 Rinow
 Ryno (Begriffsklärung)

Abkürzung